Le nom de Chandon peut se référer à :

Patronymes 

 Jean de Chandon, magistrat français du 
 Edmée Chandon (1885-1944), astronome française.
 Claude Chandon (1894-1944), résistant français, Compagnon de la Libération.
 Famille Chandon, famille d'ancienne bourgeoisie française

Toponyme 

 Chandon, commune française, dans le département de la Loire ;
 Chandon, ancienne commune suisse, fusionnée dans la commune de Belmont-Broye, dans le canton de Fribourg ;
 Le Chandon, ruisseau qui a donné son nom au village ci-dessus.
 Le Chandon est un ruisseau, affluent de la Marmande, s'écoulant dans le département de l'Allier (France) ;

Notes et références

Liens externes 
 

Toponymie
Homonymie d'hydronyme